Ектор Руиз има више значења:

 Ектор Руиз (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ектор Руиз (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику